Lycia istriana är en fjärilsart som beskrevs av Galvagni 1901. Lycia istriana ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
istriana